Sveti Ivan Krstitelj može značiti:

 Sveti Ivan Krstitelj (svetac), osoba
 Sveti Ivan Krstitelj (slika), slika (Leonardo da Vinci)